Plainville puede hacer referencia a:

 Plainville, comuna francesa del departamento de Eure.
 Plainville, comuna francesa del departamento de Oise.
 Plainville, Connecticut, Estados Unidos.